Никола Христов може да се отнася за:

 Никола Рангелов Христов (1869 – 1946), български офицер, генерал-майор
 Никола Христов (1885 – 1927), български революционер, войвода на ВМРО;
 Никола Христов, български революционер от ВМОК
 Никола Христов Христов (1891 – 1944), български офицер, генерал-лейтенант
 Никола Некезов Христов (1894 – 1950), български офицер, генерал-майор
 Никола Христов (р.1951), български футболист.